Bono – Paul David Hewson (pseudonim artystyczny – Bono), lider irlandzkiej grupy rockowej U2
 Sonny Bono – amerykański producent muzyczny, wokalista, aktor i polityk
 Bono – kardynał nominowany przez Gelazjusza I w 492 lub 494 roku
 Le Bono – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Morbihan
 Bono – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sardynia, w prowincji Sassari.
 Bono – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Bono (ang. Bono Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lawrence
 Bono – afrykańskie państwo powstałe w XIII w.
 Region Bono – jeden z regionów Ghany